El término Záncara puede referirse a:

 Záncara, río de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,  España.
 Zafra de Záncara, municipio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,  España.
 La Alberca de Záncara, municipio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,  España.
 Robledillo de Záncara, núcleo de población histórico en el territorio del Concejo de Alarcón,  España.
 Záncara, antigua población que actualmente se encuentra en el término municipal de Las Pedroñeras,  España.
 Záncara, estación de ferrocarril en  España.